Janez Pavlin je lahko:
 Janez Pavlin (misijonar)
 Janez Pavlin (politik)